Wojna hugenocka (1562–1563)
 Wojna hugenocka (1626–1629)

Zobacz też 
 Noc św. Bartłomieja
 Oblężenie La Rochelle (1573)
 Oblężenie La Rochelle (1627–1628)